Југословенка се може односити на:
припадницу југословенског народа
хит песма Пеђе д Боја
хит песма Лепе Брене
Југословенка (теленовела)